Битва при Бергене или у Бергена — название нескольких сражений:

 битва у Бергена (1665) — в ходе Второй англо-голландской войны, в Норвегии;
 битва у Бергена (1759) — в ходе Семилетней войны, в Германии;
 битва у Бергена (1799) — в ходе Голландской экспедиции, в Нидерландах.